Javoršica je ime dveh naselij v Občini Moravče:
 Spodnja Javoršica,
 Zgornja Javoršica.